

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Thayer – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Thayer – città della Contea di Union, Iowa
 Thayer – città della Contea di Neosho, Kansas
 Thayer – città della Contea di Oregon, Missouri
 Thayer – villaggio della Contea di York, Nebraska

Persone 
 Abbott Handerson Thayer – pittore statunitense.
 Alexander Wheelock Thayer – giornalista e musicologo statunitense
 John Borland Thayer – imprenditore e crickettista statunitense
 Maria Thayer – attrice statunitense
 Otis Thayer – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Tom Thayer – giocatore di football americano statunitense
 Tommy Thayer – chitarrista statunitense